

Germania 
 Chiesa di San Silvestro a Monaco di Baviera

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Silvestro a Guardiagrele
 Chiesa di San Silvestro a L'Aquila

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Silvestro a Casale di Mezzani, frazione di Sorbolo Mezzani
 Chiesa di San Silvestro Papa a Fanano
 Chiesa di San Silvestro a Ferrara (scomparsa)
 Chiesa di San Silvestro a Mancasale, frazione di Reggio Emilia

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Silvestro a Cassegliano
 Chiesa dei Santi Silvestro e Valentino a Cividale del Friuli
 Chiesa di San Silvestro Papa a Piuma, frazione di Gorizia
 Chiesa di San Silvestro Papa a Premariacco
 Chiesa di San Silvestro a Racchiuso, frazione di Attimis 
 Chiesa di San Silvestro a San Salvatore, frazione di Majano

Lazio 
 Chiesa di San Silvestro Papa a Fabrica di Roma
 Chiesa di San Silvestro al Quirinale a Roma
 Chiesa di San Silvestro in Capite a Roma
 Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti a Roma, nel rione Monti
 Chiesa di San Silvestro a Sutri
 Chiesa di San Silvestro a Viterbo, oggi anche chiamata chiesa del Gesù

Liguria 
 Chiesa di San Silvestro a Ortovero

Lombardia 
 Chiesa di San Silvestro a Cadero, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca
 Chiesa di San Silvestro a Folzano, frazione di Brescia
 Chiesa di San Silvestro a Iseo
 Chiesa di San Silvestro, chiesa demolita di Milano

Piemonte 
 Chiesa di San Silvestro ad Asti

Molise 
 Chiesa di San Silvestro a Bagnoli del Trigno

Toscana 
 Chiesa di San Silvestro a Roselle, località di Grosseto
 Chiesa di San Silvestro a Pisa
 Chiesa di San Silvestro al Ponte d'Argenna a Barberino Tavarnelle

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Silvestro a Imer
 Chiesa di San Silvestro a Lenzumo, frazione di Ledro
 Chiesa di San Silvestro a Roncegno Terme

Umbria 
 Chiesa di San Silvestro Papa a Bevagna
 Chiesa di San Silvestro Papa a Piegaro

Veneto 
 Chiesa di San Silvestro a Cimadolmo
 Chiesa di San Silvestro a Lovertino, località di Albettone
 Chiesa di San Silvestro a Saletto di Borgo Veneto
 Chiesa di San Silvestro a Venezia

Svizzera 
 Chiesa di San Silvestro a Mendrisio

Pagine correlate 
 Oratorio di San Silvestro